Tortoni – cognome italiano
 Café Tortoni – caffè di Buenos Aires